ORJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orinduik (Guyana)